Die Hochzeit von Valeni steht für:

 Die Hochzeit von Valeni (Bühnenstück), Trauerspiel von Ludwig Ganghofer und Marco Brociner (1889) 
 Die Hochzeit von Valeni (1912), deutscher Kurzfilm von Adolf Gärtner 
 Die Hochzeit von Valeni (1914), österreichischer Film von Jakob Fleck und Carl Rudolf Friese